McIntosh puede hacer referencia a:

 la McIntosh, un tipo de manzana;
 varios lugares de Estados Unidos:
 McIntosh, una ciudad en el estado de Dakota del Sur;
 McIntosh, un pueblo en el estado de Alabama;
 McIntosh, un pueblo en el estado de Florida;
 McIntosh, una ciudad en el estado de Minnesota;
 McIntosh, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México;
 Bradley McIntosh, un cantante y actor británico;
 David McIntosh, un futbolista venezolano;
 D.J. McIntosh, una escritora canadiense;
 Kennedy «Kenny» McIntosh, un jugador de baloncesto estadounidense;
 Stephanie McIntosh, una actriz y cantante australiana.
 Macintosh, una línea de ordenadores personales fabricados por Apple Inc.